Лево́н Огане́сович Акопя́н:
 Акопян, Левон Оганесович (род. 1953) — советский и российский музыковед.
 Акопян, Левон Оганесович (1944—2018) — советский и российский гандбольный тренер, заслуженный тренер РСФСР и СССР.